«In the Zone» — четвертий студійний альбом американської співачки Брітні Спірс. Випущений 16 листопада 2003 року лейблом Jive.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Брітні Спірс
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом